Cheilosia albipila  — вид мух-скулаток из семейства журчалок. Как и большинство скулаток этот вид окрашен в чёрный цвет. Встречается небольшой массой, возможно, из-за обширного распространения. Время лёта мух раньше периода лёта большинства мух-журчалок.

Распространение 
Распространён от Скандинавии до юга Пиренеев, и от Ирландии до восток через обширную часть Северной и Центральной Европе, и от европейской части России до Центральной Сибири.

Экология 
Личинки этой скулатки кормится внутри основания стеблей бодяка болотного (Cirsium palustre).

Развитие 
Взрослые самки откладывают яйца в розетки зрелых растений ранней весной, когда имаго активней всего.

Примечания 

Eristalinae